Емелья́ненко — русская и украинская фамилия, образованная от имени Емельян.

Известные носители 
 Емельяненко, Александр Владимирович (род. 1981) — российский боец смешанных единоборств.
 
 Емельяненко, Анна Александровна (род. 1991) — российская самбистка.
 Емельяненко, Василий Борисович (1912—2008) — советский лётчик, Герой Советского Союза.
 Емельяненко, Василий (шеф-повар) (род. 1978) — российский шеф-повар, телеведущий, блогер.
 Емельяненко, Вячеслав Олегович (род. 1995) — российский футболист.
 Емельяненко, Георгий Семёнович (1906—1979) — советский генерал-лейтенант.
 
 Емельяненко, Евгений Владимирович (род. 1981) — украинский и румынский хоккеист.
 Емельяненко, Константин Викторович (1921—1943) — гвардии рядовой, закрыл своим телом амбразуру пулемёта.
 Емельяненко, Павел Терентьевич (1905—1947) — советский учёный, член-корреспондент АН УССР.
 Емельяненко, Фёдор Владимирович (род. 1976) — российский боец смешанных единоборств.

См. также 

 Емельян
 
 
 
 
 
 Емельяновское
 Емельняк
 Емельяновский район